El Torneig de Queen's Club 2012, oficialment conegut com a AEGON Championships 2012 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de juny de 2012 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

El tennista croat Marin Čilić es va imposar en la final després que el seu rival, l'argentí David Nalbandian, fos desqualificat per lesionar involuntàriament un jutge de línia en donar una puntada a plafó publicitari. La parella formada per Maks Mirni i Daniel Nestor van guanyar el quart títol de l'any, reeditant la final de la setmana anterior al Roland Garros.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012